«A Fine Mess» () — другий студійний альбом американської поп-рок-співачки Кейт Вогель. В США реліз відбувся 18 травня 2009.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Кейт Вогель
Альбоми Interscope Records